Tour of Utah 2021 er den 16. udgave af det amerikanske etapeløb Tour of Utah. Cykelløbets syv etaper bliver kørt i staten Utah fra 26. juli til 1. august 2021. Løbet er en del af UCI ProSeries 2021. Den oprindelige 16. udgave blev i 2020 aflyst på grund af coronaviruspandemien.

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

7. etape

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2021
UCI ProSeries 2021